Akik életet cseréltek (1918) Fekete Mihály rendezte némafilm
 Akik életet cseréltek Rejtő Jenő regénye